Blow (film)
 Blow (duet muzyczny)
 Blow (singel Keshy)
 Blow (singel Eda Sheerana, Bruna Marsa i Chrisa Stepletona)